

Wydarzenia 

w zamachu ginie Jazon, tyran Feraj w Tesalii

Urodzili się 
 Krateros, macedoński generał, diadoch

Zmarli 
 Pasion,grecki bankier